Friendly Fire – film diretto da David Greene del 1979
Friendly Fire – film diretto da Michele Civetta del 2006
Friendly Fire – album di Shara Nelson del 1995
Friendly Fire – album di Joe Lovano e Greg Osby del 1998
Friendly Fire – album di Sean Lennon del 2006